Mattias Ekholm (né le  à Borlänge en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière avec le Mora IK, l'équipe est reléguée en deuxième division, il y reste deux ans, puis il devient régulier avec le Brynäs IF. Il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009 par les Predators de Nashville au quatrième tour, au  au total. Le , il joue dispute son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Predators face aux Coyotes de Phoenix. Il remporte le Trophée Le Mat 2012 avec Brynäs.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || Mora IK || Elitserien || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2008-2009 || Mora IK || Allsvenskan || 38 || 2 || 11 || 13 || 12 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2009-2010|| Mora IK || Allsvenskan || 41 || 1 || 21 || 22 || 54 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2010-2011 || Brynäs IF || Elitserien || 55|| 10|| 23|| 33|| 38|| 5|| 0|| 4|| 4|| 10
|-
|2011-2012 || Predators de Nashville || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Brynäs IF || Elitserien || 41|| 9|| 8|| 17|| 55|| 17|| 1|| 8|| 9|| 12
|-
|2012-2013 || Admirals de Milwaukee || LAH || 59|| 10|| 22|| 32|| 30|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2012-2013 || Predators de Nashville || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Predators de Nashville || LNH || 62 || 1 || 8 || 9 || 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Predators de Nashville || LNH || 80||7 ||11 ||18 || 52||6 || 1||0 ||1 ||2 
|-
| 2015-2016 || Predators de Nashville || LNH || 82 || 8 || 27 || 35 || 44 || 14 || 3 || 4 || 7 || 4
|-
| 2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 82 || 3 || 20 || 23 || 34 || 22 || 1 || 10 || 11 || 38
|-
| 2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 81 ||10|| 24|| 34|| 46|| 13|| 1 ||7|| 8 ||12
|-
| 2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 80 ||8|| 36|| 44|| 47|| 6|| 0 ||2|| 2 ||12
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville || LNH || 68 ||8|| 25|| 33|| 32|| 4|| 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || Predators de Nashville || LNH || 48 || 6 || 17 || 23 || 14 || 6 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2021-2022 || Predators de Nashville || LNH || 76 || 6 || 25 || 31 || 44 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0

| 662 || 57 || 193 || 250 || 323 || 75 || 6 || 29 || 35 || 74

Au niveau international

| 2008 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| +2|| align="left"| place
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 1|| 0|| 1|| 6|| +10|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 5|| 7|| 8|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 3|| 3|| 6|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde || 2 || 1 ||0  ||1  ||2 || -4 ||align=left| place
|-
| 2016 || align=left|Coupe du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || +2 || align=left|Défaite en demi-finale
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 1|| 2|| 3|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde || 8 || 0 || 2 || 2 || 4 || +2 ||align=left| place

Trophées et honneurs personnels

Oddset Hockey Games 
 2011 : nommé dans l'équipe type
 2012 : nommé dans l'équipe type

Elitserien 
2011 : remporte le trophée Årets rookie
2012 : remporte le Trophée Salming

Références 

Naissance en mai 1990
Naissance à Borlänge
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Choix de repêchage du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Mora IK
Joueur du Brynäs IF
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Défenseur de hockey sur glace